Antonius Marcellinus (gouverneur) (fl. 313)
Antonius Marcellinus (consul en 341), fils du précédent

Voir aussi 
, professeur à l'université de Groningue